Rannansaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Rannansaari (ö i Lappland), Kemi-Torneå, 
 Rannansaari (ö i Norra Savolax), Kuopio, 

Robotskapade Finlandförgreningar